Ca' Granda peut désigner :

Toponymes

Ca’ Granda : une station de la ligne 5 du métro de Milan ;
 Ca' Granda : le bâtiment abritant un hôpital de Milan, l'Ospedale Maggiore de Milan.

Homonymie de toponyme